Edmond Hanssens (koloniaal) (Veurne, 1843 - Vivi, 1884), een Belgisch militair en koloniaal in Belgisch Congo
 Edmond Hanssens (Vilvoorde), een Belgisch volksvertegenwoordiger en burgemeester van Vilvoorde